Вурпер () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Вурпер () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Вурпер.
 Вурпер () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Вінцу-де-Жос.